Označení USS John Paul Jones nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:

 USS John Paul Jones (DD-932) – torpédoborec třídy Forrest Sherman (1956 – 1982)
 USS John Paul Jones (DDG-53) – torpédoborec třídy Arleigh Burke (1993 – aktivní)